Гевондян Петрос Аршалуйсович — вірменський військовий діяч, учасник Карабаської війни, герой Арцаху.
 Гевондян Шушана — українська дзюдоїстка, майстер спорту міжнародного класу.
Вірменські прізвища